Northumberland, comtat del nord-est d'Anglaterra.
 Northumberland (Nova Hampshire)
 Northumberland (Pennsilvània)